

Атаконис — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Атаконис — село, Келеський район, Туркестанська область